Ел Чиликоте има више значења:

 Ел Чиликоте (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Чиликоте (Матаморос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Чиликоте (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Чиликоте (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Чиликоте (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Чиликоте (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику